

Wydarzenia

powstały pierwsze mury wokół Rzymu (data sporna lub przybliżona)